Красный Гай () — село,
Изюмский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321082005. Население по переписи 2001 г. составляет 1 (1/- м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Красный Гай находится между сёлами Новый Мир и Ольговка на расстоянии около 1 км.

История 
 1680 — дата основания.
 2005 — ликвидация села.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)